Una llengua fusional, en la qual cada sufix flexiu expressa diverses categories gramaticals simultàniament. És un ús alternatiu sovint usat per llengua flexional.
 Una llengua que té un sistema de flexió nominal o verbal extensiu.
 Una llengua sintètica, és a dir, un tipus de llengua que combina molts morfemes per paraula.

Referències